Альфа Етнікі 2005—06 — останній сезон Альфа Етнікі і 47 за номером загальногрецький чемпіонат. Починаючи з сезону 2006—07 чемпіонат носить назву Грецька Суперліга. Ліга складалася з 16 команд, з яких 13 — учасники 2004—05 і три найкращі команди Бета Етнікі того ж сезону.

Турнірна таблиця 

 *Через банкрутство клубу понижений до Дельта Етнікі</small>

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

Результати

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Статистика Суперліги

Греція
Греція